Canon EOS-1D Mark II — профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат серии Canon EOS, впервые анонсированный на выставке PMA в феврале 2004 года. Модель стала дальнейшим развитием профессиональной репортёрской линейки, начало которой положено камерой Canon EOS-1D. Главным отличием от предшественника стала новая КМОП-матрица того же формата APS-H собственного производства Canon с повышенным эффективным разрешением в 8,2 мегапикселей. Кроме того, впервые появилась возможность загрузки фотографий на FTP-сервер непосредственно с камеры при помощи Wi-Fi-трансмиттера «WFT-E1». Фотоаппарат получил награды TIPA Best DSLR Professional 2004 и EISA Professional Camera 2004-2005.

Описание 
Для обработки изображения используется процессор Digic II, позволяющий снимать с частотой до 8,5 кадров в секунду в форматах JPEG и RAW. Максимальная длина серии зависит от размера файла и колеблется от 16 до 53 снимков. Кроме карт памяти CompactFlash, использовавшихся в предыдущей модели, фотоаппарат поддерживает также карты Secure Digital, для которых в корпусе имеется дополнительный слот. Запись снимков возможна на любую из карт, которые могут включаться как последовательно по мере заполнения, так и одновременно в режиме резервного копирования.

Пылевлагозащищённый корпус, унаследованный от предыдущей модели, основан на конструкции плёночной камеры Canon EOS-1V. Оттуда же позаимствован 45-точечный модуль автофокуса. Жестковстроенная пентапризма так же отображает 100% поля зрения. Характеристики затвора более скромны, чем у предшественника: диапазон выдержек уменьшился до 1/8000 секунды, а синхронизация с электронными вспышками возможна только до 1/250,  против 1/500. В то же время, никель-металлгидридный аккумулятор NP-E3, унаследованный от EOS-1D, обеспечивает продолжительность работы в пять-шесть раз дольше за счёт более низкого энергопотребления КМОП-матрицы по сравнению с ПЗС. 

Жидкокристаллический дисплей увеличенного разрешения предусматривает десятикратное увеличение любой части снимка, чего не было в предыдущей модели. Кроме интерфейса IEEE 1394 камера впервые оснащена портом USB, пригодным для копирования снимков на компьютер. Однако, полноценная связь и изменение настроек возможны только через первый тип интерфейса, который считается основным.

EOS-1D Mark II N 
22 августа 2005 года место Mark II на рынке заняла модель Canon EOS-1D Mark II N с незначительными отличиями:
 увеличенный 2,5-дюймовый ЖК-дисплей (230000 точек);
 буфер повышенной ёмкости, рассчитанный теперь на 48 снимков JPEG (Large 8) либо 22 снимка RAW;
 дополнительная настройка стилей изображения Picture Style;
поддержка фокусировочного экрана Ec-S;
добавилась поддержка еще 3 языков в меню (русский, корейский и традиционный китайский);

Цена модели стала на 500 долларов ниже, чем предыдущей, достигнув отметки 4000 долларов США.

Совместимость 
Обе модели: Mark II и Mark IIN совместимы со всеми объективами стандарта EF, дающими на такой матрице кроп-фактор 1,3×. Кроме того поддерживаются фотовспышки Canon Speedlite серии EX (220EX, 270EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II). С последними версиями прошивок пригодны карты памяти SD произвольного объёма, включая SDHC. Пульты дистанционного управления — RS-80N3 и TC-80N3. Никель-металлгидридные аккумуляторы Canon NP-E3, зарядное устройство для них — Canon NC-E2. Сменные фокусировочные экраны и наглазники — серии Eс.

Использование в анимации 
Canon EOS-1D Mark II стал первым цифровым фотоаппаратом, использованным для съёмки кукольной анимации вместо кинокамеры. В 2004 году режиссёр Тим Бёртон применил камеры этого типа для создания исходных файлов разрешением 2K фильма «Труп невесты». Первоначально планировалось задействовать Nikon D2H, совместимый с имеющимся на студии обширным парком объективов Nikkor, но качество изображения оказалось недостаточным. В результате было принято решение снимать камерами Canon с оптикой Nikkor, закреплённой через адаптер.

См. также 
 Nikon D2H

Примечания

Ссылки 
  Описание камеры Mark II на сайте производителя.
  Обзор камеры Mark II на iXBT
  Подробный обзор камеры.

Цифрозеркальные фотоаппараты Canon
Системные камеры
APS-H фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2004 году